Казимир I Куявський (бл. *1211 р. — †1267 р.) — князь куявський у 1233—1267 рр..
 Казимир I Відновитель (*1016 р. — †1058 р.) — польський князь з 1039 р..
 Казимир I — з династії Грифичів.